Orgaz steht für
Orgaz, Ort in Spanien
Luis Orgaz Yoldi (1881–1946) spanischer Politiker
Siehe auch:
Orgas